Эркулес Брито Руас (; 9 августа 1939, Рио-де-Жанейро) — бразильский футболист, центральный защитник. Чемпион мира 1970. Брито был одним из лучших защитников в истории клуба «Васко да Гама». Брат другого известного футболиста — Десио.

Карьера 
Брито начал карьеру в клубе «Васко да Гама» в возрасте 16 лет. Он выступал за клуб 15 лет, с перерывом в год, когда он играл за «Интернасьонал» (Санта-Мария). В «Васко» прошли лучшие годы карьеры Брито, он выиграл с клубом 4 чемпионата Рио-де-Жанейро, турнир Рио-Сан-Паулу и Кубок Гуанабара. Много лет Брито являлс капитаном команды. А также вызывался в состав сборной Бразилии, за которую провёл 61 матч, включая 7 игр на двух чемпионатах мира, во втором из которых Бразилия победила. На том турнире Брито был лидером обороны бразильцев, позволявшей нападению сборной не отвлекаться на защиту.

После чемпионата мира, Брито перешёл во «Фламенго», где его карьера пошла на спад: за клуб он провёл только 11 игр. Затем Брито играл в «Крузейро», «Ботафого», в составе которого он дебютировал в чемпионате Бразилии, проведя 68 матчей, «Коринтиансе», «Атлетико Паранаэнсе», канадском клубе «Ле Кастор». Завершил карьеру Брито в возрасте 40 лет в клубе «Ривер» (Терезина).

Сейчас Брито живёт в городе Гуанабара. Брито имеет сына и 3-х внуков.

Достижения

Командные 
 Чемпион штата Рио-де-Жанейро: 1956, 1963, 1964, 1965
 Чемпион турнира Рио-Сан-Паулу: 1966
 Обладатель Кубка Гуанабара: 1966
 Чемпион мира: 1970
 Обладатель Кубка Рока: 1971
 Обладатель Кубка Независимости Бразилии: 1971

Личные 
 Обладатель Серебряного мяча Бразилии: 1970

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Самбафут
 Профиль на brasilnacopa
 Матчи Брито-тренера в чемпионате Бразилии

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Фламенго»
Игроки ФК «Крузейро»
Игроки ФК «Ботафого»
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК «Атлетико Паранаэнсе»
Игроки ФК «Депортиво Галисия»
Игроки ФК «Демократа»
Игроки ФК «Ривер» Терезина
Футбольные тренеры Бразилии
Тренеры ФК «Крузейро»